L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1994 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. 
È stata la 21ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1994.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 21 al 27 febbraio 1994.

Campioni

Singolare 

 Michael Stich ha battuto in finale  Wayne Ferreira, 4–6, 6–3, 6–0

Doppio

 Jeremy Bates /  Jonas Björkman hanno battuto in finale  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis, 6–4, 6–1

Collegamenti esterni